Wennerström ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Wennerström (* 1947), schwedische Jazzmusikerin
 Erik Wennerström (* 1962), schwedischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Leif Wennerström (* 1937), schwedischer Jazzmusiker
 Stig Wennerström (1906–2006), schwedischer Offizier und Spion
 Stig Wennerström (Segler) (* 1943), schwedischer Segler